Babacar Guèye ist der Name folgender Personen:

* Babacar Guèye (Fußballspieler, 1986) (* 1986), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Babacar Guèye (Fußballspieler, 1994) (* 1994), senegalesischer Fußballspieler